RUNYweb.com — русско-американский новостной портал с ежедневным обновлением об американской жизни на русском языке.

Тематика 
Портал специализируется на новостях, публикации актуальной информации и аналитических материалов о политике, бизнесе и финансах, а также событиях культуры и спорта, происходящих на территории США, в большей степени — Нью-Йорка.

Вся информация распределяется по разделам согласно тематике, например, информация о Нью-Йорке (новости, исторические справки, информация для туристов) размещается в разделе «Нью-Йорк», события, происходящие в других штатах — в разделе «Америка Сегодня». Также в отдельные разделы вынесены «Культура», «Закон», «Бизнес», «Туризм», «Досуг». Практически самостоятельным является раздел «RUNYjews», освещающий еврейскую тему.

Аудитория 

Аудиторией портала являются русскоязычные жители США, но портал также читают в России и других странах. За несколько лет портал стал одним из самых влиятельных русско-американских онлайн изданий. На нем появляется все больше интервью с известными нью-йоркскими политиками, такими, как Алек Брук-Красный, Марти Марковиц, Скотт Стрингер, Лу Фидлер и др.

Создатели портала 

Создателями портала являются русско-американский журналист Геннадий Кацов и доктор Джозеф Клейнерман, известный в русской общине США меценат.

С сайтом сотрудничают известные, как в США, так и в других странах журналисты, такие как, Владимир Козловский, Вадим Ярмолинец, Александр Грант, Светлана Вайс, Майя Прицкер, Наташа Шарымова, Алексей Осипов, Игорь Тимофеев и другие.

Проекты 

Частью портала RUNYweb.com является некоммерческий онлайн проект «Энциклопедия Русской Америки»

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Энциклопедия Русской Америки 
 Кто делает RUNYweb.com 
 Новости от RUNYweb.com на Yandex.ru
 Медиа русской Америки . Интервью с Геннадием Кацовым на Радио Свобода.
 «Энциклопедия русской Америки» Интервью с Геннадием Кацовым. Голос Америки, 22 декабря 2010
 Большая виртуальная русско-американская энциклопедия. Голос Америки, 07 июля 2011
 В США ПОЯВИТСЯ «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОЙ АМЕРИКИ» . Информационный портал «Фонд Русский Мир»
 В США выпустили аналог энциклопедии «Кто есть кто» для русских американцев. Комсомольская Правда, Москва

Интернет-СМИ США
Сайты, появившиеся в 2010 году
Сайты по алфавиту